Sawada () bezeichnet:

 Sawada (Ort), ein Dorf in der Westukraine

Sawada ist der Familienname folgender Personen:

 Aki Sawada (* 1988), japanischer Eiskunstläufer
 Bunkichi Sawada (1920–2006), japanischer Stabhochspringer und Zehnkämpfer
 Hideyo Sawada, bekannt als Emi Itō (1941–2012), japanische Sängerin
 Hiroyuki Sawada (* 1974), japanischer Fußballspieler
 Hisayoshi Sawada (* 1947), japanischer Skispringer
 Kan Sawada (* 1968), japanischer Komponist
 Kazuki Sawada (* 1982), japanischer Fußballspieler
 Kenji Sawada (* 1948), japanischer Musiker und Schauspieler
 Kenta Sawada (* 2000), japanischer Fußballspieler
 Kentarō Sawada (* 1970), japanischer Fußballspieler
 Kyōichi Sawada (1936–1970), japanischer Fotograf
 Sawada Miki (1901–1980), japanische Humanistin
 Mysayoshi Sawada, japanischer Skispringer
 Raymond Sawada (* 1985), kanadischer Eishockeyspieler
 Sawada Seikō (1894–1988), japanischer Bildhauer 
 Sawada Shōjirō (1892–1929), japanischer Schauspieler
 Shungo Sawada (1930–2006), japanischer Jazzmusiker
 Taiji Sawada (1966–2011), japanischer Musiker
 Takashi Sawada (* 1991), japanischer Fußballspieler
 Takuo Sawada (* 1964), japanischer Wrestler
 Tomoko Sawada (* 1977), japanische Fotografin
 Toshiko Sawada (* 1936), japanische Seiyū
 Sawada Toshio (1919–2017), japanischer Agronom
 Tsutomu Sawada (* um 1935), japanischer Badmintonspieler
 Yukihiro Sawada (* 1933), japanischer Regisseur